Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa BBVA-Colsanitas) van 2010 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2010 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

In het enkelspel won de ongeplaatste Colombiaanse thuisspeelster Mariana Duque Mariño het toernooi nadat ze in de finale de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber versloeg in twee sets.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Gisela Dulko en Edina Gallovits het toernooi. Zij wisten de finale in twee sets te winnen tegen het ongeplaatste duo Olha Savtsjoek en Anastasija Jakimava.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Angelique Kerber
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Mariana Duque Mariño
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| team-width=175
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Gisela Dulko
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Mathilde Johansson
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Edina Gallovits
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Petra Cetkovská
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Bianca Botto
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Aleksandra Panova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Sandra Záhlavová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Polona Hercog
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Catalina Castaño
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Pauline Parmentier
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Corinna Dentoni
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| team-width=175
| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Mayr
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Soler Espinosa
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= S Errani
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= K Zakopalová
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Koryttseva
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Duque Mariño
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= K Antoniychuk
| RD2-score08-1=63
| RD2-score08-2=610
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01=

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Bogota 2010
Bogota